Вторая лига Белоруссии по футболу 2009 - 19-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Второй лиги.

Итоговая таблица

См.также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2009
 Первая лига Белоруссии по футболу 2009

Ссылки 
 Вторая лига 2009 на kick-off.by
 Вторая лига 2009 на football.by

Футбол в Европе в 2009 году
Вторая лига Белоруссии по футболу
Спорт в Белоруссии в 2009 году